Читлук може бити:

 Читлук (имање), имање (по тур. правном поретку), које је држава као власник давала на уживање спахијама као награду за њихове заслуге
 Читлучење, процес претварања државних феудалних поседа у приватну својину од стране јањичара

или:

 Читлук (Зубин Поток), насеље у општини Зубин Поток у Косовскомитровачком округу, Република Србија
 Читлук (Љубовија), насеље у општини Љубовија у Мачванском округу, Република Србија
 Читлук (Крушевац), насеље града Крушевца, Расински округ, Република Србија
 Читлук (Мали Зворник), насеље у општини Мали Зворник у Мачванском округу, Република Србија
 Читлук (Прибој), насеље у општини Прибој у Златиборском округу, Република Србија
 Читлук (Сјеница), насеље у општини Сјеница у Златиборском округу, Република Србија
 Читлук (Сокобања), насеље у општини Сокобања у Зајечарском округу, Република Србија
 Читлук (Горажде), насеље у општини Горажде у Федерацији БиХ, БиХ
 Читлук (Козарска Дубица), насеље у општини Козарска Дубица у Републици Српској, БиХ
 Читлук (Посушје), насеље у општини Посушје у Федерацији БиХ, БиХ
 Читлук (Читлук), насеље и седиште истоимене општине у Федерацији БиХ, БиХ
 Општина Читлук, општина у Федерацији БиХ, БиХ
 Читлук (Промина), насеље у општини Промина, Република Хрватска
 Читлук (Сињ), насеље града Сиња, Република Хрватска
 Лички Читлук, насеље града Госпића, Лика, Република Хрватска

Види још 
 Чифлик (вишезначна одредница)
 Чифлук (вишезначна одредница)